Ostrovu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Ostrovu (Călărași), Dorf im Kreis Călărași
 Ostrovu (Prahova), Dorf im Kreis Prahova